Корсун — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Корсуны — украинские дворянские роды.

 
 Корсун, Анатолий Николаевич (род. 1947) — российский дипломат.
 Корсун, Григорий Николаевич (жил в 1900 гг.) священник, духовный писатель.
 Корсун, Иван Павлович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6872; 3 декабря 1842.
 
 Корсун, Сергей Николаевич (род. 1968) — российский художник-карикатурист.
 Корсун, Стефан Макарович (1909—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Корсун, Фёдор Семёнович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6640; 5 декабря 1841.

 Корсун, Анна Борисовна (род. 1992) — украинская певица, известная под псевдонимом MARUV.
 Корсун, Светлана Викторовна (род. 1980) — российская актриса театра и кино.

Топоним 
 Прежнее название пгт Карсун.
 Корсун — река в Краснодарском крае.

См. также